Denne side indeholder en liste over eventyr af H.C. Andersen.

Eksterne henvisninger 
 H. C. Andersen: Eventyr kronologisk  – hele tekster ved internetpresencen af Det Kongelige Bibliotek

 
Lister
H.C. Andersen
H.C. Andersen